Kutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kutsch (* 1967), deutsche Pferdeinstruktorin
 Angelika Kutsch (* 1941), deutsche Übersetzerin
 Arnulf Kutsch (* 1949), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Axel Kutsch (* 1945), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Ernst Kutsch (1921–2009), deutscher Theologe
 Ferdinand Kutsch (1889–1972), deutscher Prähistoriker und Archäologe
 Karl-Josef Kutsch (* 1924), deutscher Arzt, Schallplattensammler und Herausgeber von Sängerbiographien

Siehe auch:
 Großes Sängerlexikon (Kutsch-Riemens), Fachlexikon über Sänger der klassischen Musik
 Kucz, polnischer Familienname